

Toponymes 

 Job, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Job, rivière française de la Haute-Garonne.

Saint-Job  désigne :
 Saint-Job, quartier d'Uccle en région bruxelloise (Belgique) ;
 Saint-Job-in-'t-Goor, section de Brecht en province d'Anvers (Belgique).

Anthroponyme

Prénom 
Job est un prénom breton, équivalent du français Joseph.

Job est aussi un prénom francophone, issu de l'hébreu iyyôb qui signifie celui qui se repent, qui revient vers Dieu.

Personnage biblique 
 Job, personnage de la Bible, dont l'histoire est racontée dans le Livre de Job (Ancien Testament)

Saints catholiques et orthodoxes 
 Saint Job, inspiré du personnage biblique, fêté localement le 10 mai
 Job († 1607), patriarche de Moscou ; fêté le 19 juin.
 Job de Solovki († 1720), né à Moscou, père spirituel du tsar Pierre le Grand, exilé au monastère de Solovki ; fêté localement le 6 mars
 Job de Potchaiev († 1651), moine au monastère de Pokutcha en Galicie, puis dans celui de Ugornitska dans les Carpates, puis higoumène (abbé) au  monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix à Duben ; fêté localement le 28 octobre
 Job d'Ouchelsk († 1628), moine ; fêté le 7 août

Prophète coranique 
 Job - ou Ayub en arabe - est un prophète musulman mentionné dans le Coran. Soumis à de rudes épreuves , Job reste un serviteur de Dieu endurant et repentant , selon un schéma en partie similaire au Job de la Bible judéo-chrétienne

Autres personnalités connues par leur prénom 
 Job d'Édesse, philosophe, savant et traducteur de langue syriaque dont l'activité se situe dans les premières décennies du  à Bagdad
 Job d'Antioche, patriarche d'Antioche de 813/814-844/845

Patronyme 

 André Job, chimiste français ;
 Armel Job, écrivain belge ;
 Christian Job, diplomate français ;
 Félix Job, prélat catholique nigérian ;
 Guy Job, producteur réalisateur de télévision français ;
 Hector Zazou, de son vrai nom Pierre Job (1948 - 2008), compositeur, musicien et producteur français ;
 Robert Job, résistant et dirigeant de l'association l'Œuvre de secours aux enfants.

Pseudonyme 

 Job, pseudonyme de Jacques Onfroy de Bréville (1858-1931), dessinateur et illustrateur français ;
 Job (né en 1927), scénariste de bande dessinée suisse.

Autres 
 Job, roman d'un homme simple (1930), roman de Joseph Roth
 Job, nom vernaculaire local du thazard à La Réunion
 JOB, marque de papier à cigarette, fondée en 1849
 Job, une . Un job (ou une job, au Québec) est aussi un anglicisme désignant un emploi rémunéré et parfois non déclaré (travail au noir), dans le langage familier ;  en Guyane, on dit que l'employé jobbe, est un jobbeur
 Divers organismes autour de l'emploi, tels que Ados job en Suisse
 Great job machine est une expression anglophone utilisée pour désigner l'économie des États-Unis
 Job : una sacra rappresentazione, un opéra créé en 1950 par Luigi Dallapiccola, inspiré du Livre de Job de la Bible
 Job ou Djob, la divinité solaire chez les Bassa du Cameroun

Notes et références

Lien externe 
 

Patronyme lorrain